Die Cerutti il Caffè Promotion League 2020/21 war die 9. Spielzeit der dritthöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 15. August 2020 eröffnet und am 12. Juni 2021 beendet.

Modus 

Die Promotion League wurde insgesamt zum neunten Mal ausgetragen, davon zum siebten Mal unter dem aktuellen Namen. Es gab in der vergangenen Saison infolge der COVID-19-Pandemie weder Auf- noch Absteiger. Deshalb waren in dieser Saison die gleichen Mannschaften wie in der Vorsaison vertreten.

Die sechzehn Vereine der Promotion League hätten je zweimal gegen jeden Gegner antreten sollen, einmal im heimischen Stadion, einmal auswärts. Aufgrund einer der COVID-19-Pandemie geschuldeten Saisonunterbrechung wurde das Teilnehmerfeld jedoch nach Absolvierung der Hinrunde in eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde eingeteilt, in denen in je sieben Runden um den Aufstieg bzw. den Klassenerhalt gespielt wurde. Die bestklassierte Mannschaft, die keine U21-Mannschaft war, stieg am Ende der Saison in die Challenge League auf, die zwei letztklassierten Mannschaften stiegen in die 1. Liga ab.

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Klassierungsrunden

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Einzelnachweise 

202021
Fußballsaison 2020/21